Municípios no Brasil
 Jardinópolis (Santa Catarina)
 Jardinópolis (São Paulo)

Desambiguações de topônimos